НКТ:

 Национальная конфедерация труда
 Национальное квалификационное тестирование
 Новосибирский кооперативный техникум
 Насосно-компрессорная труба
 Национальный конвент трудящихся
 Нижняя